Sant Joan de Labritja är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i regionen Balearerna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Sant Joan de Labritja ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Ibiza.

Terrängen runt Sant Joan de Labritja är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den platt. Havet är nära Sant Joan de Labritja norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Sant Joan de Labritja. Runt Sant Joan de Labritja är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Santa Eulària des Riu,  km söder om Sant Joan de Labritja. I omgivningarna runt Sant Joan de Labritja  

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Balearerna